Landskrona kan syfta på:

Landskrona kommun –  en kommun i Skåne län
Landskrona – centralort i Landskrona kommun
Landskrona stad – en tidigare kommun i Malmöhus län 1413–1970
Landskrona församling –  en församling i Lunds stift
Landskrona station – en järnvägsstation i Sverige
Landskrona län – ett tidigare län under den danska tiden
Landskrona valkrets – en valkrets i Sverige
Landskrona BoIS – idrottssällskap i Sverige
Landskrona atletklubb – tyngdlyfarklubb i Sverige
 Landskrona – en svensk fästning i Ingermanland 1299–1301, se Nyenskans

Se även
 Landeskrone – en tidigare befästning på Gotland
 Landscrona - en supporterförening för FK Zenit Sankt Petersburg

Källor